Sprigg ist der Familienname folgender Personen:

 James Sprigg (1802–1852), US-amerikanischer Politiker
 Michael Sprigg (1791–1845), US-amerikanischer Politiker
 Reginald Sprigg (1919–1994), australischer Geologe und Paläontologe
 Richard Sprigg († 1806), US-amerikanischer Politiker
 Richard Keith Sprigg (* 1922), britischer Linguist
 Samuel Sprigg (1783–1855), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Sprigg (1747–1809), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Sprick
 Spriggs